Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2007/2008 NHL.
 Stanley Cup v této sezóně získali Jiří Hudler,  Dominik Hašek a Jiří Fischer (funkcionář) s týmem Detroit Red Wings.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů NHL